
Molekulska formula -{C4H5N3O}- se može odnositi na:

 Citozin
 Izocitozin